В таблицах представлены данные о количестве завоеванных медалей той или иной страной в биатлоне на зимних Олимпийских играх, начиная с 1960 года, когда биатлон впервые был включён в программу Олимпийских игр, и заканчивая результатами зимних Олимпийских игр 2010 года. Данные включают также количество завоеванных медалей во всех олимпийских дисциплинах: индивидуальной гонке, спринтерской гонке, гонке преследования, гонке с общего старта и эстафете. По умолчанию страны отсортированы по общему количеству золотых медалей, затем - серебряных и бронзовых.

Общий

Мужчины

Женщины

Примечания

См. также 
 Медальный зачёт чемпионатов мира по биатлону

Ссылки 
 Результаты биатлонных соревнований на официальном сайте Международного союза биатлонистов

Биатлон
Биатлон на Олимпийских играх